El Jobo bezeichnet:

 El Jobo (Chiapas), Ort in Mexiko
 El Jobo (San Luis Potosí), Ort in Mexiko
 El Jobo (Comapa), Ort in Veracruz, Mexiko
 El Jobo (Omealca), Ort in Veracruz, Mexiko
 El Jobo (Tlapacoyan), Ort in Veracruz, Mexiko